Reformation Post TLC — двадцать шестой студийный альбом британской рок-группы The Fall, записанный продюсером Тимом Бакстером и выпущенный 12 февраля 2007 года, в Великобритании — лейблом Slogan Records, в США — Narnack Records . В работе над альбомом наряду с Марком Э. Смитом и его женой Эленой Поулу-Смит приняли участие американские музыканты: Тим Пресли и Роб Барбато (из группы Darker My Love), Орфео Маккорд (The Hill) и Дэйв Спёрр (Motherjohn).

Список композиций (UK CD) 
 «Over! Over!» (Mark E. Smith)
 «Reformation!» (Smith / Barbato)
 «Fall Sound» (Smith / Barbato / Presley / McCord)
 «White Line Fever» (Merle Haggard)
 «Insult Song» (Smith / Barbato / Presley / McCord)
 «My Door Is Never» (Smith)
 «Coach and Horses» (Smith / McCord)
 «The Usher» (Smith / Barbato / Poulou / Presley / McCord)
 «The Wright Stuff» (Smith / Barbato / Poulou)
 «Scenario» (Smith / Barbato / Presley / McCord)
 «Das Boat» (Smith / Barbato / Presley / McCord)
 «The Bad Stuff» (Smith / Barbato / Poulou / Presley / McCord)
 «Systematic Abuse» (Smith / Barbato / Poulou / Presley / McCord)
 «Outro» (Smith / Barbato / Poulou / Presley / McCord)

Примечания 

Альбомы 2007 года
Альбомы The Fall
Альбомы Narnack Records